Andreotti é um apelido de família da onomástica da língua italiana. É um patronímico cuja origem é o antropônimo Andrea (em português André). É difundido sobretudo no norte da Itália.

Podem-se destacar como portadores deste sobrenome Giulio Andreotti, ex-primeiro-ministro da Itália, Aldo Andreotti, matemático italiano, Gérson Andreotti, treinador de futebol.

Da mesma origem etimológica de Andreotti surgiram nomes como Andrade, De Andrè, Andreani, Andreini, Andreoli, Andrich, Andriote etc.

Outras Informações
 O Sobrenome Andreotti é difundido por toda Itália, principalmente na Região da Toscana, Veneto, Lácio, Lombardia e Piemonte.
 No Brasil, em função de Registros Civis ou de Desembarque feitos erroneamente, o sobrenome sofreu algumas alterações, como Andreoti,  Andreoth, Andrioti, ou até mesmo Endriote.  Mas esses por sua vez são casos raros, e únicos.

Pessoas ilustres
 Aldo Andreotti - Italiano (Toscana)
 Giulio Andreotti - Italiano (Lácio)
 Gérson Andreotti - Brasileiro
 Federico Andreotti - Italiano (Toscana)
 Libero Andreotti - Italiano (Toscana)

Referência
 :FRANCIPANE, Michele - Dizionario ragionato dei cognomi italiani. Milão: Rizzoli, 2005 (p. 283)
 L'Italia dei cognome: http://gens.labo.net/it/cognomi/genera.html
 Lista de imigrantes que chegaram no Brasil, no Memorial do Imigrante de São Paulo.

Sobrenomes da língua italiana